Саги́б (также саиб, сахиб, из языков Индии, исходно от ) — вежливое название европейца в колониальной Индии, а также форма обращения к нему, а также к мусульманам-индийцам. Слово, первоначально обозначавшее в арабском владельца или «держателя» (начальника), через использование в Индии превратилось в клише, характеризующее отношение покорённого населения к колонизатору.

Этимология 
Арабское происхождение слова несомненно, словарь арабского языка приводит десятки словосочетаний со словом sāhib, описывающие разнообразных начальников и должностных лиц. Л. П. Крысин выводит слово из арабского через санскрит.

Форма обращения 
Юль и Бурнелл отмечают, что, по крайней мере при разговоре на персидском языке и хинди, слово употреблялось как титул, добавляемый к должности или званию («полковник-сагиб»), ср. . Они же отмечают звательное употребление «Сагиб!» по аналогии с «Сэр!» и, иногда, добавление к именам индусов и мусульман в качестве обозначения их высокого статуса (Типу-Сагиб, Нана Сагиб).

Дж. Гилкрист ещё в начале XIX века отметил, что индийцы пытаются, насколько это возможно, избежать употребления слова «сагиб» по отношению к колонизаторам.

В современной Индии слово используется для обозначения начальника, «босса». «» примерно соответствует словосочетанию «истинный джентльмен».

В религиозном контексте 
В нескольких языках Индии «Сагиб» применялось для обозначения божественности. Так, в пенджабском языке это слово использовалось как термин для бога вообще, не связанного с конкретной религией. Сикхи используют это слово для обозначения Бога и добавляют его к названиям мест с важным религиозным значением (например, Хармандир-Сахиб, «Золотой храм»).

«Сахиб зукур» — один из синонимов Махди.

Множественным числом от «сагиб» — сахаба — обозначаются сподвижники пророка Мухаммада, которые виделись с ним и уверовали в него, то есть первые мусульмане.

Титулы правителей 

ЭСБЕ относит к этому употреблению и имена крымских правителей, Сахиб Гираев.

Примечания

Литература 
 Sahib. // Henry Yule, A. C. Burnell. Hobson-Jobson: The Definitive Glossary of British India. Oxford University Press, 2013. С. 450.
 Сагиб. // Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М.: Эксмо, 2008. — 944 с.
 

Обращения